Menachem "Miko" Bello - em hebraico, מיקו בלו (Tel Aviv, 26 de dezembro de 1947) é um ex-futebolista israelense nascido no então Mandato Britânico da Palestina, que defendeu a Seleção Israelense por dez anos. Jogava como defensor.

Carreira

Clubes
Em sua carreira por clubes, defendeu apenas um: o Maccabi Tel Aviv, onde jogou por 19 anos (1963-1982), começando a jogar aos 15 e pendurando as chuteiras aos 37. Embora seja o recordista de partidas pelos amarelos (498 jogos), marcou um único gol, contra o Maccabi Ramat Amidar, na temporada 1977-78.

Seleção Israelense 
Pela Seleção de Israel, Bello estreou em 1963. Atuou nas Olimpíadas de 1968 e na Copa de 1970, única disputada pelo país. Deixou de envergar a camisa israelense em 1975, realizando 57 jogos.

Bello
Bello, Menachem
Futebolistas do Maccabi Tel Aviv
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968
Naturais de Tel Aviv
Jogadores da Seleção Israelense de Futebol